Općina Kalesija är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i kantonen Tuzlanski Kanton och entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sarajevo.

Omgivningarna runt Općina Kalesija är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Općina Kalesija är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina